XZC – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Glencoe (Ontario) (Canada)